Список приглашённых звёзд в «Симпсонах» включает актёров и знаменитостей, озвучивших в мультсериале «Симпсоны» самих себя или вымышленных персонажей. Звёзды, которые были изображены в сериале, но не озвучили себя, не включены в список. Актёры, работавшие над большим количеством эпизодов (например Марсия Уоллес, озвучившая Эдну Крабаппл в более ста сериях), указаны только там, где их персонаж появляется впервые и где он является главным героем серии.

«Симпсоны» внесены в Книгу рекордов Гиннесса как анимационная программа с самым большим числом приглашённых знаменитостей.

Приглашённые звёзды 

 Цвет сезона в первом столбце соответствует цвету  сезона; жёлтый используется для сезонов 15-19 и 21-23, которые не издавались на DVD.
 В колонке «Номер» первое число относится к порядку, в котором серия была показана во всём сериале, а второе число является номером эпизода в рамках своего сезона, например, 1506 будет шестым эпизодом пятнадцатого сезона.
 Производственный код ссылается на код, присвоенный эпизоду в команде производства. Первые два символа относятся к сезону, в котором делался эпизод. Первый сезон — 7Gxx, второй — 7Fxx, третий — 8Fxx, а четвёртый — 9Fxx. После этого пятый сезон начался с 1F и продолжается в таком порядке до 9 сезона, который был 5F. Начиная с 10 сезона, производственные коды начинались с AABF, с меняющейся каждый сезон первой буквой (то есть BABF, CABF и т. д.). Число в конце кода даётся в порядке, в котором этот эпизод был произведен в течение этого производственного цикла.

Приглашённые звёзды с несколькими появлениями 
Представленные здесь звёзды были приглашены 3 и более раз.

 *  Приглашённые звёзды, появлявшиеся в Симпсонах в кино

Примечания

Ссылки 
 

Списки Симпсонов